Paride Grassi, vescovo italiano.
 Paride Grassi, ufficiale al servizio della Repubblica di Venezia e dello Stato Pontificio, nel secolo XVII.